Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1884 war ein Tenniswettbewerb in London.

Die Challenge Round gewann der Titelverteidiger William Renshaw gegen Herbert Lawford, der zuvor das All-Comers-Finale gegen Charles Walder Grinstead für sich entschieden hatte.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 246.

Herreneinzel
1884